Сент-Аві́-ле-Повр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Ліможа, 24 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Аві-ле-Повр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аві-ле-Повр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез